Grand Place – piazza di Bruxelles
 Grand-Place – area verde a Pollein
 Grand Place – piazza di Tournai